Кійза () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кійза — селище у волості Саку повіту Гар'юмаа.
 Кійза — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Кійза — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.
 Кійза — село у волості Торі повіту Пярнумаа.